Objektiv har flere betydninger:
 Objektivitet – et filosofisk koncept for det neutrale og ikke forudindtagede
 Objektiv (optik) – en del af et optisk instrument, f.eks til et kamera.
 Objektivisme (Ayn Rand) – en filosofi udviklet af Ayn Rand
 Objektiv – et grammatisk begreb for det der hører til kategorien objekt